Алекса́ндр Ива́нович Виногра́дов:
 Виноградов, Александр Иванович (1834—1908) — священнослужитель, протоиерей, духовный писатель.
 Виноградов, Александр Иванович (1924—2001) — советский партийный работник, Герой Социалистического Труда.
 Виноградов, Александр Иванович (род. 1948) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.